Mitchell Krueger e Blaž Rola erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati al primo turno. 

In finale William Blumberg e Max Schnur hanno sconfitto Treat Conrad Huey e Frederik Nielsen con il punteggio di 3-6, 6-1, [14-12].

Teste di serie 

  Nathaniel Lammons  /  Jackson Withrow (quarti di finale)
  Hans Hach Verdugo /  Miguel Ángel Reyes Varela (primo turno)

  Treat Conrad Huey /  Frederik Nielsen (finale) 
  Robert Galloway /  Alex Lawson (semifinale)

Wildcard 

  Alexander Kiefer /  Chris Rodesch (primo turno)

  Eduardo Nava /  Emilio Nava (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Charlottesville Men's Pro Challenger 2021